Tomáš Vilímek může být:

 Tomáš Vilímek (historik) (* 1976) – český historik
 Tomáš Vilímek (atlet) (* 1998) – český koulař